Nankai bezeichnet:

 Nankai (南开区), Stadtbezirk der chinesischen Stadt Tianjin
 Nankai (Baishan) (南开乡), Gemeinde im Autonome Kreis Baisha in der chinesischen Provinz Hainan
 Nankai (Shuicheng) (南开苗族彝族乡), Nationalitätengemeinde der Miao und Yi im Kreis Shuicheng in der chinesischen Provinz Guizhou
 Nankai (Schiff), japanisches Kanonenboot